Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Dudycz (1533–1589), działacz reformacyjny
 Helena Dudycz, ekonomistka
Jarosław Dudycz (ur. 1987), poeta
 Piotr Dudycz (1902–1973), żołnierz
 Radosław Dudycz (ur. 1974), lekkoatleta